

Nederlandse personen 
 Ietje Kooistra (1861-1923), directrice en pedagoge 
 Jack Kooistra (1930), journalist
 Jan Kooistra (dichter) (1938-1992), dichter
 Jan Kooistra (schilder) (1950), kunstschilder
 Jan Kooistra (Friese dichter) (1959), Fries dichter en docent Nederlands
 Jan Kooistra (NSB-burgemeester), burgemeester
 Jeffrey Kooistra (1968), voetballer en voetbalcoach
 Maria Kooistra (1975), actrice
 Marten Kooistra (1997), Nederlands weg- en baanwielrenner 
 Pieter Kooistra (1922-1998), kunstenaar
 Sjoerd Kooistra (1951-2010), horecaondernemer
 Werner Kooistra (1968), voetballer
 Wopkje Kooistra (1924-2017), Friese langeafstandschaatsster
 Wytze Kooistra (1982), Nederlands volleyballer